Lauben (Oberallgäu)
Lauben (Unterallgäu)